Барри Гиффорд (; родился  года) — американский писатель, поэт и киносценарист.

Биография
Наибольшую известность он получил за свою серию романов о Сэйлоре и Лоле. По первой книге из серии, «Дикие сердцем», в 1990 году Дэвидом Линчем был снят фильм с таким же названием. Гиффорд также написал сценарий для фильма Шоссе в никуда (в соавторстве с Линчем). Большинство работ Гиффорда носит документальный характер.

Ссылки 
 Barry Gifford Homepage
 
 Barry Gifford's Back in America
 Interview with Barry Gifford

Сценаристы США
Поэты США